Il Campionato del Mondo B 1994 è stata la 6ª edizione del campionato del mondo B di hockey su pista; la manifestazione è stata disputata in Cile dal 7 al 13 novembre 1994.
La competizione fu organizzata dalla Fédération Internationale de Roller Sports.
Il torneo è stato vinto dalla nazionale francese per la 2ª volta nella sua storia.

Nazionali partecipanti

Prima fase

Girone A

Risultati

Classifica

Girone B

Risultati

Classifica

Girone C

Risultati

Classifica

Girone D

Risultati

Classifica

Seconda fase

Girone E

Risultati

Classifica

Girone F

Risultati

Classifica

Girone G

Risultati

Classifica

Girone H

Risultati

Classifica

Fase finale

Finale 13º - 14º posto

Finale 11º - 12º posto

Finale 9º - 10º posto

Finale 7º - 8º posto

Finale 5º - 6º posto

Finale 3º - 4º posto

Finale 1º - 2º posto

Classifica finale

Bibliografia 
 ISBN 978-989-20-2611-4

Collegamenti esterni 
 
 
 

B 1994
Competizioni sportive a Santiago del Cile
Hockey su pista a Santiago del Cile
Hockey su pista nel 1994